Die Prva Liga RS 1997/98 war die dritte Saison der Republika Srpska als höchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 1997 und endete am 26. Juni 1998.

Meister wurde Titelverteidiger FK Rudar Ugljevik.

Modus 
Anders als in der Vorsaison wurde die Liga eingleisig geführt. Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten vier Teams stiegen in die Druga Liga RS ab.

Die Liga wurde von der UEFA nicht anerkannt und die Mannschaften konnten sich daher nicht für den Europapokal qualifizieren.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com 

1997
Fußballsaison 1997/98